Dirk Sanders (voetballer) - Belgisch voetballer
 Dirk Sanders (acteur) - Frans acteur, danser en choreograaf